Szeliga – polski herb szlachecki
 Szeliga – miejscowość
polskie nazwisko:
 Wojciech Szeliga
 Maria Szeliga
 Marta Szeliga-Frynia
 Sławomir Szeliga
 Gonzago von Szeliga-Mierzeyewski
 Wladislaus von Szeliga-Mierzeyewski
 Wladislaw von Szeliga-Mierzeyewski